З  - в'яз, берест. 

 ELM () - електронна пошта
 Elm (мова програмування)
 Elm (поштовий клієнт)
 Sony Ericsson Elm - телефон